technika Moellera
 Sanford Moeller

Zobacz też  
 Möller